Sistemas de producción puede referirse a:
 Sistemas de producción (administración).
 Sistemas de producción (informática).